Диего Гарсия или Диего-Гарсия — крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане.
 Диего Гарсия — вокалист группы Элефант.